Springs kan syfta på följande:
 Springs, New York, ort i USA
 Springs, Sydafrika, stad i Sydafrika